Caprera – isola della provincia di Sassari
Caprera – incrociatore ausiliario della Regia Marina
Caprera – piroscafo della Regia Marina